Neuvy puede referirse a: 

 Neuvy, comuna francesa situada en Allier.
 Neuvy, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Neuvy, comuna francesa situada en Marne.